Гашкевич  — белорусская фамилия.

Известные носители
 Гашкевич, Иоанн Иоаннович (1837—1917) — мирское имя святого Иоанна Кормянского Белорусской православной церкви.
 Гашкевич, Михаил Иванович (1864—1936?) — священник, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии
 Гашкевич, Николай Яковлевич (1877—?) — русский полковник, георгиевский кавалер.

 см. также
 Гошкевич